Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jakob Hlasek e Evgenij Kafel'nikov che hanno battuto in finale Martin Damm e Patrick Rafter 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 Menno Oosting /  Daniel Vacek (primo turno)

 Olivier Delaître /  Diego Nargiso (semifinali)
 Gary Muller /  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1994
ATP Tour 1994